Verkley kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerard J. M. Verkley
 Gerard J.M. Verkley

Robotskapade auktorsförkortningar